Zavoljski (Bíkovo), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Zavoljski (Pal·làssovka), localitat de la província de Volgograd, a Rússia